Охримовский сельский совет:

 Охримовский сельский совет — сельсовет в Якимовском районе Запорожской области Украины.
 Охримовский сельский совет — сельсовет в составе Збаражского района Тернопольской области Украины.
 Охримовский сельский совет — сельсовет в Волчанском районе Харьковской области Украины.